Kopacsel (Copăcel) a következő román települések neve:
 Kiskopács, Bihar megye
 Kopacsel, Brassó megye